Echipa națională de fotbal a Estoniei reprezintă Estonia în competițiile fotbalistice ale FIFA. Responsabilitatea alcătuirii acestei echipe aparține Asociației Estone de Fotbal.

Campionate mondiale
1930 până în 1934 - nu s-a calificat
1938 - nu s-a calificat
1950 - 1990 nu s-a calificat, a făcut parte din Uniunea Sovietică
1994 până în 2010 - nu s-a calificat

Campionate europene
1960 până în 1992 - nu s-a calificat, a făcut parte din Uniunea Sovietică
1996  până în 2008 - nu s-a calificat

Jucătorii cu cele mai multe meciuri

Antrenori și performanțe
Din 7 septembrie 2010

1920–1940

1992–prezent

ai – antrenor interimar

Lotul actual
Jucătorii selecționați pentru Preliminariile CE 2012 împotriva Italia pe 3 septembrie 2010 și amicalul cu Uzbekistan pe 7 septembrie 2010. Selecții și goluri din 8 septembrie 2010.

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

Jucători convocați recent la prima reprezentativă
Următorii jucători au fost chemați la "națională" în ultimele 12 luni. Jucătorii retrași nu sunt incluși

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

|-----
!colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|

Note

Legături externe
 Site-ul Asociației de fotbal a Estoniei 
 Asociația de fotbal a Estoniei pe site-ul oficial al FIFA 
 Asociația de fotbal a Estoniei pe site-ul oficial al UEFA
 Rezultate din 1920 până în prezent pe RSSSF
 Jucătorii cu cele mai multe selecții și golgeteri pe RSSSF
 Meciurile echipei naționale de fotbal a Estoniei 
 meciurile din perioada 1920-1940 a Echipa națională de fotbal a echipei naționale de fotbal a Estoniei

Fotbal în Estonia
Estonia